PGG – Prawo geologiczne i górnicze
 PGG – Polska Grupa Górnicza
 PGG – Jedna z prostaglandyn u człowieka